Placência — cidade italiana (em italiano Piacenza, em latim Placentia) 
 Placentia (Califórnia) — cidade na Califórnia, Estados Unidos
 Placentia (Terra Nova e Labrador) — cidade no Canadá
 Baía de Placentia — Baía em Terra Nova, Canadá

Outros 
 Palácio de Placentia - palácio real inglês

Desambiguação